Поисковики может означать:

 Поисковая система
 Поисковое движение